Alancık is de naam van twee Turkse plaatsen: 
Alancık (Hozat)
Alancık (Sincik)